Sleipner eller Sleipnir kan syfta på:

Sleipner
 Sleipner – en häst i nordisk mytologi 
 IK Sleipner – en svensk idrottsklubb
 Sleipner (olje- och gasfält) – ett norskt olje- och gasfält
 HMS Sleipner – ett transportfartyg i svenska flottan
 Sleipner (passagerarfartyg) – ett passagerarfartyg på Göta Kanal
 Ridklubben Sleipner – en ridklubb i Mariehamn

Sleipnir
 Sleipnir – isländska för hästen Sleipner
 Sleipnir (webbläsare) – en webbläsare
 Sleipnir (musikgrupp) – en tysk musikgrupp